Глубокие воды () — американская драма 1948 года, режиссёр Генри Кинг
 Глубокие воды () — французская криминальная драма 1981 года, режиссёр Мишель Девиль
 Глубокие воды () — британский документальный фильм 2006 года, режиссёр Луиз Осмонд
 Глубокие воды () — немецкий телесериал 1983 года, режиссёр Франц Петер Вирт
 Глубокие воды () — американский фильм 2022 года, режиссёр Эдриан Лайн